

Patronyme 

Andrée Ruffo (1942- ) est une ancienne juge du Québec. 
Bruno Ruffo (1920-2007) est un pilote moto italien.
Fabrizio Ruffo, prince de Castelcicala (1763-1832) fut un homme d'État napolitain.
Fabrizio Dionigi Ruffo dit le Général-cardinal (San Lucido (Cosenza),  – Napoli, ) fut un homme d'État napolitain et un cardinal de l'Église catholique.
Giordano Ruffo (?–après 1254) était un maréchal italien de Frédéric II de Sicile, écrivain scientifique et vétérinaire.
Leonora Ruffo dit Bruna Falchi (1935-2007) est une actrice italienne.
Paola Ruffo di Calabria est la sixième reine des Belges, épouse d'Albert II.
Maison Ruffo, de laquelle est issue la précédente.
Pietro Ruffo (né en 1978), artiste contemporain italien
Victoria Ruffo (1962- ) est une actrice mexicaine.
Vincenzo Ruffo (vers 1508–1587) compositeur italien de la Renaissance.
Titta Ruffo, baryton italien (1877-1953)